Die Little League World Series 1985 war die 39. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Es war das einzige Mal das sich kein Team aus den Vereinigten Staaten für das Finalspiel qualifizieren konnte. Der Grund liegt darin, dass die West-Region durch ein Team aus Mexiko vertreten war.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Klassierungsrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1985
1985
Sportveranstaltung in South Williamsport